Der Begriff Corone bezeichnet 

 Titularbistum Corone, ein Titularbistum auf der Balkanhalbinsel
 historisch die griechische Stadt Koroni (verwendet von der Republik Venedig und dem Osmanischen Reich)

Als Bestandteil findet sich das Wort auch 
 im Namen der Stadt San Demetrio Corone sowie
 dem der Aas- (Corvus corone) und Nebelkrähe (Corvus corone cornix)

Siehe auch:
 Coronne
 Coron